Nango ist der Name:
 einer Kleinstadt in der Präfektur Miyazaki im Minaminaka-gun: Nangō (Miyazaki)
 einer ehemaligen Kleinstadt in der Präfektur Miyagi: Nangō (Miyagi) (heute: Misato (Miyagi))
 folgender ehemaliger Dörfer in der Schreibweise :
 Präfektur Akita: Nangō (Akita) (heute: Yokote)
 Präfektur Aomori: Nangō (Aomori) (heute: Hachinohe)
 Präfektur Chiba: Nangō (Chiba) (heute: Sammu)
 Präfektur Fukuoka: Nangō (Fukuoka) (heute: Munakata)
 Präfektur Fukushima: Nangō (Fukushima) (heute: Minamiaizu (Fukushima))
 Präfektur Ishikawa: Nangō (Ishikawa) (heute: Kaga (Ishikawa))
 Präfektur Miyazaki im Higashiusuki-gun: Nangō (Higashiusuki) (heute: Misato (Miyazaki))
 Präfektur Osaka: Nangō (Osaka) (heute: Daitō (Osaka))

Nango ist der Familienname folgender Personen:
 Joar Nango (* 1979), samisch-norwegischer Künstler, Musiker, Architekt